Dreikopf ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Dreikopf (* 1943), deutscher Politiker (SPD)

sowie eines geografischen Objekts:
 Dreikopf (Hunsrück)

Siehe auch:
 Dreiskopf
 Triglav (deutsch Terglou, übersetzt Dreikopf, italienisch Monte Tricorno), Gipfel der Julischen Alpen 
 Triglaw (auch Triglav, Triglaf oder der Dreiköpfige genannt), slawischer Kriegs- und Stammesgott
 Dreiköpfiger Adler, Wappentier in der Heraldik